Wuhan Open 2019, właśc. Dongfeng Motor Wuhan Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2019 z cyklu Wuhan Open rozgrywany w dniach 22–28 września 2019 roku w Wuhanie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 828 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Chinach
2019